Ökologie oder ökologisch steht für:
 Ökologie, biologische Wechselbeziehungen zwischen Organismen und ihrer natürlichen Umwelt
 Umweltschutz, umgangssprachlich den Schutz der Umwelt vor störenden Einflüssen und Beeinträchtigungen

in zusammengesetzter Form:
 Allgemeine Ökologie, Grundlegung der Ökologie (auch Theoretische Ökologie)
 Agrarökologie, Beziehungen zwischen Landwirtschaft und ihrer Umwelt
 Geoökologie, natürliche Umweltsysteme und ihre Beeinflussung durch den Menschen
 Historische Ökologie, historische Betrachtung von gesellschaftlichen Beziehungen zur Natur
 Humanökologie, Beziehungen zwischen Menschen und deren Umwelt
 Kulturökologie, in der Völkerkunde die Wechselwirkungen zwischen Gesellschaften und ihrer natürlichen Umwelt
 Landschaftsökologie, räumliches, zeitliches und funktionales Wirkungsgefüge zwischen Organismen und ihrer Umwelt
 Politische Ökologie, Auswirkungen ökologischer Veränderungen auf menschliche Gemeinschaften
 Soziale Ökologie, Wechselbeziehungen zwischen Menschen und ihren sozialen, biologischen und physischen Umwelten
 Sozialökologie (Sozialforschung), Erklärung der Wechselwirkungen von sozialen Segregationsprozessen städtischer Siedlungsstruktur
 Tiefenökologie, Umwelt- und Naturphilosophie
 Verkehrsökologie, Auswirkungen der Raumüberwindung auf die natürliche und anthropogene Raumqualität

Siehe auch:

 Öko (Begriffsklärung)
 Bio (Begriffsklärung)